Singularity (canção)
 Singularity (sistema operativo) — sistema operativo experimental da Microsoft
 Singularity (jogo eletrônico) — videogame produzido pela Activision

Desambiguações de tecnologia